La Vie de Marianne (1731-1742), roman de Marivaux ;
 La Vie de Marianne (1976), feuilleton télévisé de Pierre Cardinal ;
 La Vie de Marianne (1994), téléfilm de Benoît Jacquot.